Стань звездой — музыкальное реалити-шоу телеканала «Россия» и Ways Media, а также Комсомольской правды и Европы Плюс. Один из первых музыкальных телепроектов по поддержке молодых исполнителей.

Выходил на телеканале «Россия» с 7 сентября по 28 декабря 2002 года. В результате проекта появилась группа «Другие правила», куда вошли пять финалистов этого телепроекта — Алёна, Жаннет, Карина, Рома, Лёша.

История 
В 2002 году, когда в российском телеэфире уже прошли первые сезоны таких реалити-шоу, как «Последний герой» и «За стеклом», на канале «Россия» (на тот момент РТР) была предпринята попытка запустить своё реалити-шоу — на сей раз по поддержке молодых исполнителей. Проект получил название «Стань звездой». «Стань звездой», прошедший в эфире осенью 2002 года, является российской версией успешного телевизионного проекта «Popstars». Впервые он появился в Новой Зеландии в 1999 году. Проект Popstars был продан в 25 стран по лицензии. В России лицензию приобрела компания «ТВ-Дом».

Телеканал «Россия» принято считать первопроходцем жанра музыкального реалити-шоу в РФ, ибо проект «Стань звездой» опередил «Первый канал» и его широко разрекламированную «Фабрику звёзд» на целых пять недель по времени выхода в эфир. Кроме того, в отличие от «Фабрики звёзд» у главного телеконкурента второй кнопки, где делался уклон на демонстрацию деятельности уже отобранных нескольких человек, на «России» же в эфир выдавались все отборочные туры, проходившие в различных городах России.

На церемонии «Лица года» эту телепередачу назвали лучшим телепроектом 2002 года. По итогам телевизионного 2002 года проект вошёл в список 12 лучших программ по мнению руководителей российских телеканалов.

Правила 
Перед началом проекта проходили трёхмесячные прослушивания в течение двух дней, во время которых жюри просматривает несколько тысяч претендентов в городах Нижний Новгород, Саратов, Казань, Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва. На кастинг приходили даже пожилые люди. Всего в проекте поучаствовали 8 000 человек.

В первый день прослушивались 2 песни без музыкального сопровождения. Те, кто был допущен ко 2 дню, должны были подготовить несколько из 10 предложенных песен и продемонстрировать умение танцевать.

Отбор производили трое судей:
 диджей Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев
 продюсер Алексей Макаревич
 известная журналистка, режиссёр и телеведущая Фёкла Толстая

На 2 тур в Москве были приглашены 100 человек. Все отборочные туры снимались и показывались на телеканале «Россия».

Участники 
 «Другие правила»:
 Роман Береснев
 Алёна Селезнёва
 Алексей Игнатов (3 декабря 1976 — 7 апреля 2016)
 Карина Ахметзарипова
 Жаннет Кавеса
 Финалисты, вошедшие в десятку:
 Антон Ямпольский (Москва)
 Екатерина Рябина (Чебоксары)
 Александр Панайотов (Запорожье)
 Ольга Маковецкая (Екатеринбург)
 Ксения Захарова (Великие Луки)
 Полуфиналисты, вошедшие в двадцатку:
 Валентин Князев (Санкт-Петербург)
 Ирина Чернышова (Санкт-Петербург)
 Мария Семёнова (Казань)
 Максим Шарафутдинов (Казань)
 Агния Пасечник (Казань)
 Эльмира Губайдулина (Ростов на Дону)
 Инга Долгова (Чебоксары)
 Игорь Шиянов (Ставрополь)
 Екатерина Морозова
 Андрей Лысяков (Казань)

См. также 
 Другие правила
 Фабрика звёзд
 Народный артист

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт popstars.ru в архиве Интернета

Телевизионные музыкальные конкурсы
Реалити-шоу России
Шоу талантов
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи ВГТРК
Телепередачи, запущенные в 2002 году
Телепередачи, закрытые в 2002 году
Интернациональные телепроекты